Rosdorf (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Rosdorf (Göttingen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Zie ook
Roßdorf (doorverwijspagina)